Дрис Бёйтарт (; род. , , Антверпен, Бельгия) — программист, основатель и руководитель проекта Drupal.

В настоящее время живёт в городе Антверпен.

Карьера 
Бёйтарт в 2000 году получил степень магистра в области информатики в Антверпенском университете. После этого до 2003 года работал в частном секторе.

Бёйтарт защитил докторскую диссертацию 27 января 2008 года в Университете Гента в Бельгии и имеет докторскую степень в области информатики и приборостроения («Computer Science and Engineering»).

C 1999 года поддерживал GNU/Linux FAQ по беспроводным сетям (Wireless LAN).

1 декабря 2007 года Дрис заявил, что вместе с соучредителем Джеем Батсоном они запустили проект, который был назван Acquia. Acquia должен стать для Drupal тем, чем был Red Hat для Linux.

31 марта 2008 года Дрис начал проект Mollom — сервис, который останавливает спам на веб-сайтах: «Цель Mollom — категорично уменьшить усилия, которые нужны для поддержания вашего сайта в чистоте, а контента сайта — на высоком уровне.
В данный момент, Mollom это комбинация внедренного спам-фильтра и CAPTCHA сервера, которая убивает спам на раз-два». Более 62000 веб-сайтов уже защищены сервисом Mollom.

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт  Дриса Бёйтарта
 Состояние Drupal — речь Дриса на FOSDEM в 2007 в Брюсселе, Бельгия (февраль 2007).
 Видеоинтервью  с Дрисом Бёйтартом, 26 июля 2007 с Noel Hidalgo в Antwerp, Бельгия.
 Video of talk  delivered by Dries Buytaert titled the State of Drupal from OSCMS conference on Yahoo campus in late March, 2007 in Sunnyvale, California.
 Состояние Drupal  — Отчет Дриса о состоянии Drupal на Drupalcon в Барселоне, Испания (сентябрь 2007).

Программисты Бельгии
Разработчики свободного программного обеспечения
Выпускники Антверпенского университета